Ana Catalina Constanza Vasa (Varsovia, 7 de agosto de 1619-Colonia, 8 de octubre de 1651) fue una princesa polaca.

Biografía 

Fue la séptima y última hija del monarca sueco-polaco Segismundo III Vasa y de la archiduquesa austriaca Constanza de Habsburgo (hija del archiduque Carlos II de Estiria y de María Ana de Baviera, y nieta del emperador Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico). 

Sus hermanos mayores que llegaron a la edad adulta fueron el futuro rey Juan II Casimiro Vasa, Juan Alberto, Carlos Fernando y Alejandro Carlos. Tuvo además un medio hermano aún más mayor, el rey Vladislao IV de Polonia.

En 1632, el Parlamento le otorgó los condados de Brodnickie, Gołubskie y Tucholskie. En 1637, se sugirió su matrimonio con Fernando Carlos de Habsburgo-Médicis, archiduque de Austria, heredero del Tirol y sobrino de Fernando II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. A pesar de los acuerdos de 1639 y 1642, el matrimonio nunca tuvo lugar realmente, debido a la edad de Fernando Carlos y al desacuerdo sobre el monto de la dote. El 8 de junio de 1642, se casó con Felipe Guillermo de Neoburgo, elector palatino. Murió sin descendencia. Fue enterrada en la iglesia de los jesuitas en Düsseldorf.

Referencias 

thepeerage.com

Nobles de Polonia del siglo XVII
Casa de Vasa
Nacidos en Varsovia